Kazym (rivier), een rivier in Rusland
 Kazym (plaats), een plaats aan deze rivier
 Vorstendom Kazym